La saison 1994-1995 est la quinzième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Red Wings Junior de Détroit remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale le Storm de Guelph.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, les Royals de Newmarket sont relocalisés et deviennent le Sting de Sarnia. La LHO effectue des changements face à la disposition des équipes, les catégorisant maintenant sous trois divisions, soit l'Est, l'Ouest et la Centrale.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1994
Hockey sur glace en 1995
Saison de la LHO